Бањаса има више значења:

 Бањаса (Галац), насеље у округу Галац у Румунији
 Бањаса (Констанца), насеље у округу Констанца у Румунији
 Бањаса (Њамц), насеље у округу Њамц у Румунији
 Бањаса (Телеорман), насеље у округу Телеорман у Румунији
 Бањаса (Ђурђу), насеље у округу Ђурђу у Румунији
 Општина Бањаса (Галац), општина у округу Галац у Румунији
 Општина Бањаса (Констанца), општина у округу Констанца у Румунији
 Општина Бањаса (Ђурђу), општина у округу Ђурђу у Румунији